Plaats in Indonesië
 Sumber Rejeki (Banyuasin II), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Rejeki (Pulau Rimau), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Rejeki (Sungai Lilin), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra